Висагинское самоуправление () — муниципальное образование в Утенском уезде Литвы. Образовано в 1994 году на территории города Висагинас. В 2003 году к Висагинскому самоуправлению были присоединены 17 населённых пунктов Игналинского района.

История 
В 1994 году было образовано Висагинское городское самоуправление на территории города Висагинаса. C 1 января 2003 года название изменено на Висагинское самоуправление, в состав самоуправления переданы 16 деревень Римшесской сянюнии Игналинского районного самоуправления.

Географическая характеристика 
Граничит с Зарасайскими и Игналинским районными самоуправлениями. Находится на Аукштайтской возвышенности.

Около 6 % территории занимает водная поверхность.

Населённые пункты 
 1 город — Висагинас — 26 804 (2011);
 16 деревень: Бабруша, Чеберакай, Друкшиняй, Галай, Юлёнис, Юлишке, Карлос, Лапушишке, Мантвилай, Пятришке, Рамибе, Сярбейишке, Скритяляй, Шашкай, Тилтялис и Тумялина.
 1 хутор — Стабатишке.

Население

Примечания

Ссылки 

 

Висагинское самоуправление
Утенский уезд
Висагинас